Condado de Mercer (Dakota do Norte)
 Condado de Mercer (Illinois)
 Condado de Mercer (Kentucky)
 Condado de Mercer (Missouri)
 Condado de Mercer (Nova Jérsei)
 Condado de Mercer (Ohio)
 Condado de Mercer (Pensilvânia)
 Condado de Mercer (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos